Грејам Арнолд (3. август 1963) бивши је аустралијски фудбалер.

Репрезентација 
За репрезентацију Аустралије дебитовао је 1985. године. За национални тим одиграо је 54 утакмице и постигао 19 голова.

Статистика

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1963.
Аустралијски фудбалери
Аустралијски фудбалски репрезентативци
Нападачи у фудбалу
Селектори на Светском првенству у фудбалу 2022.